Э́штон ( или , вариант — А́штон) — английское имя собственное.

Персоналии 
 Аштон, Фредерик (1904—1988) — английский балетмейстер.
 Эштон, Джули (род. 1968) — американская порноактриса и ведущая телепрограмм.
 Эштон, Джулиан (1851—1942) — австралийский художник и педагог.
 Эштон, Дин (род. 1983) — английский футболист.
 Эштон, Зэйв (род. 1984) — английская актриса и драматург.
 Эштон, Картер (род. 1991) — канадский хоккеист.
 Эштон, Кевин (род. 1968) — британский инженер, внес значительный вклад в стандартизацию технологии RFID.
 Эштон, Кэтрин, баронесса Эштон Апхолландская (род. 1956) — английский политик и общественный деятель.
 Эштон, Марк (1960—1987) — британский гей-активист, глава молодёжного крыла Коммунистической партии Великобритании (1985—1987).
 Эштон, Мартин (род. 1974) — валлийский велогонщик.
 Эштон, Робин — американский юрист.
 Эштон, Рон (1948—2009) — американский музыкант, участник группы The Stooges.
 Эштон, Сильвия (1880—1940) — американская актриса немого кино.
 Эштон, Скотт (род. 1949) — американский барабанщик, ударник рок-группы The Stooges.
 Эштон, Трейси — американская актриса.
 Эштон, Алджернон (1859—1937) — английский композитор.

Составная фамилия 
 Эштон-Гриффитс, Роджер (род. 1957) — английский актёр, сценарист и режиссёр.

Топоним 
 Эштон — деревня в округе Ли штата Иллинойс.
 Эштон — город недалеко от Кейптауна, ЮАР.
 Эштон — город на острове Юнион, Сент-Винсент и Гренадины.
  — город в графстве Большой Манчестер, Великобритания.

Примечания